

Persone
 Arthur Downes (1883-1956), velista britannico
 Edward Downes (1911-2001) – musicologo statunitense
 Edward Downes, propr. Edward Thomas Downes, detto "Ted" (1924-2009) – direttore d'orchestra inglese
 Geoff Downes, propr. Geoffrey Downes (1952) – tastierista britannico
 Kevin Downes (1972) – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Lorraine Downes (1964) – modella neozelandese, Miss Universo 1983
 Molly Smitten-Downes, nota come "Molly" (1985) – cantautrice britannica
 Robin Atkin Downes (1976) – attore e doppiatore britannico

Pagine correlate
USS Downes